Per sempre (en italien « pour toujours ») peut faire référence à :
L'Auberge de la vengeance (Per sempre), téléfilm italien de  Lamberto Bava diffusé en 1987 ;
Per sempre, un single de la chanteuse italienne Nina Zilli paru sur l'album L'amore è femmina (2012).